Red Hot est un diminutif pour le groupe de rock américain Red Hot Chili Peppers.
 Red Hot est un film canadien réalisé par Paul Haggis en 1993.
 Red Hot est le troisième album studio officiel de RuPaul, sorti en 2004.
 Red Hot est un groupe de rock britannique.